Grignols puede referirse a:
Grignols, comuna francesa de Dordoña.
Grignols, comuna francesa de Gironda.